Monterey Sports Car Championships (ранее именовавшийся Monterey Triple Crown) — это автоспортивное соревнование, проводящееся на автодроме Mazda Raceway Laguna Seca.

История 
Мероприятие впервые было проведено на дорожной трассе в Пеббл-Бич.

В 1951 году соревнование вошло в календарь нового SCCA National Sports Car Championship.

С постройкой в 1957 году трассы Mazda Raceway Laguna Seca соревнование переехало туда.

С развалом того чемпионата соревнование временно прекратило своё существование.

В 1963 году соревнование было возрождено как часть нового чемпионата страны по дорожным гонкам. После соревнования 1968 года соревнование вновь прекратило своё существование.

В 1974 году соревнование было возрождено как часть IMSA GT Championship. В 1988, 1990 и в 1995—1996 соревнование периодически выпадало из календаря серии.

С 1999 года соревнование на постоянной основе входит в календарь ALMS.

В 2010 году регламент соревнования пересмотрен в пользу шестичасового.

Победители прошлых лет

Гонки в Пеббл-Бич

Гонки на Лагуне Секе 

  Сдвоенные этапы в 1974 и 1975 годах
  В качестве главной гонки Гран-при Монтеррея IMSA в 1976 и 1977 годах

См. также 
 Американская серия Ле-Ман

Ссылки 
 Ultimate Racing History: Laguna Seca 
 Гоночный спортивные автомобили: Лагуна-Сека , архив соревнований в Пеббл-Бич 
 World Sports Racing Prototypes: национальный архив SCCA, архив USRRC, архив IMSA
 Etceterini